

Persone 
 Sarah Freeman (1986) – attrice statunitense
 Sarah Freeman (1992) – sciatrice alpina canadese